

События 
 Консулы Антоний Цецина Сабин и Веттий Руфин.
 Константин попытался примирить донатистов с церковью, но безуспешно. Он попытался подавить донатистов силой.
 316—317 — Император Рима Валерий Валент.
 Ок. 316 — Мученичество епископа Себасты св. Блеза.
 Вторжение хуннов в Северный Китай. Лю Яо захватывает столицы Цзинь Лоян и Чанъань (Чанъань) и берёт в плен императора. Цзиньская знать бежит на юг, за реку Янцзы.
 Сыма Жуй в Цзянькане взял власть в свои руки.
 316—342 (традиционно (131)-190) — 13-й император Японии Сэйму (традиционно 83—190).

Родились 
 Константин II, римский император.

См. также